Slivje (gmina Hrpelje-Kozina) – wieś w Słowenii, w gminie Hrpelje-Kozina
 Slivje (gmina Krško) – wieś w Słowenii, w gminie Krško
 Slivje (gmina Svrljig) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Svrljig